Unteroberndorf ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Gemeinde Breitengüßbach in Bayern, siehe Unteroberndorf (Breitengüßbach)
 die Katastralgemeinde Unteroberndorf mit der Ortschaft Unter-Oberndorf in der Gemeinde Maria-Anzbach in Niederösterreich